Коста-Рика принимала участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в шестой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 29 спортсменов (28 мужчин, 1 женщина).

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1980
Страны на летних Олимпийских играх 1980 года